In fondo al cuore (The Secret Heart) – film del 1946 diretto da Robert Z. Leonard
In fondo al cuore (The Deep End of the Ocean) – film del 1999 diretto da Ulu Grosbard
In fondo al cuore  – miniserie televisiva del 1997 diretta da Luigi Perelli